De Kolenstraat is een straat in de wijk Klein Italië, in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Historie 
Het 45 meter lange Kolenstraatje liep van zuidoost naar noordwest en lag oorspronkelijk tussen de Jodenstraat en de westelijke stadsmuur, die via de Nieuwe Poort toegang gaf tot de Werf. In 1423 werd de straat Koelstraet genoemd, in 1434 Koelmarkt. In 1438 volgde Kaelgats als benaming en in 1475 Kolengats. Het achtervoegsel -gats heeft de betekenis van steeg. Het Kolenstraatje behoorde tot het wijkje Het Hetje. In de dertiger jaren van de twintigste eeuw werd een gedeelte van de bebouwing aan het Kolenstraatje gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In de Tweede Wereldoorlog raakten echter zoveel panden beschadigd dat het hele straatje werd opgeruimd.

Huidig 
Na de Tweede Wereldoorlog verscheen 55 meter noordoostelijk van het verdwenen Kolenstraatje de nieuwe, huidige Kolenstraat. De straat loopt in noordwestelijke richting van de Jodenstraat tot aan de Maasstraat en is onderdeel van de Maasboulevard.

Straat in Venlo binnenstad